West kan syfta på:
 West (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 
1 Mount West,

Kamerun 
3 Västra regionen (region i Kamerun),

Nya Zeeland 
4 West (berg i Nya Zeeland), Manawatu-Wanganui,

Tanzania 
6 Zanzibar West, distrikt, Västra Zanzibar,

USA 
7 West, Mississippi, ort, Holmes County, 
8 West, Texas, ort, McLennan County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar